Noize Suppressor — итальянские габбер-музыканты, продюсеры и диджеи Алессандро Дилилло (DJ Bike) и Стефано Сопрани  (DJ Dek), играющие в стиле hardcore, darkcore и industrial hardcore. Группа начала свою карьеру в 1996 году после отправки демозаписи лейблу D-Boy Records (Ronnie Lee). В живых выступлениях группа выступает полным составом, в случае DJ-сета выступает только Дилилло.

Биография 
Алессандро Дилилло (DJ Bike) и Алессандро Кьяппини (DJ Deck) выпускаются многими лейблами. Их габбер-путь начался в 1997 году, когда D’Boy Records получил права на их первый EP Noize Suppressor. С 1997 по 2001 год Noize Suppressor публикуют шесть виниловых пластинок, прежде чем «продаться» другим лейблам. Затем они делают для Hardcore DNA Records запись Come Back. Позже группа появляется в таких лейблах как So-Real Records, французский лейбл Total Hardcore Records, до того, как их заметил итальянский лейбл Traxtorm Records, где впервые записан A. Dilillo. В 2009 году Noize Suppressor представили всему миру Sonar на популярном фестивале электронной музыки Qlimax, благодаря чему получили мировую известность.

Дискография

Ссылки 
 (англ.) Официальный сайт
 (англ.) Noize Suppressor на Facebook
 (англ.) Noize Suppressor на Twitter
 (англ.) Noize Suppressor на Discogs
 (англ.) Noize Suppressor на Partyflock
 (англ.) Noize Suppressor на Myspace

Электронные музыкальные коллективы Италии